Соревнования по вольной борьбе в весовой категории до 125 килограммов на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 20 августа 2016 года на Арене Кариока 2 с 10:00 до 13:00 и с 16:00 до 19:00. 

В этом весе приняли участие 20 спортсменов.

Превью  

Федерация Объединённый мир борьбы называет следующих спортсменов претендентами на призовые места : 

Со-фавориты
 Двукратный (действующий) чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы Таха Акгюль (№4 мирового рейтинга);
 Действующий чемпион Европы Гено Петриашвили (№1), победивший в финале чемпионата Европы Акгюля. 
Претенденты
 Билял Махов (№2), бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года;
 Комейл Гасеми (№6), бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года, серебряный призёр чемпионата мира 2014 года

Тёмные лошадки
 Ален Засеев (№>20), бронзовый призёр чемпионата Европы 2016 года.
 Тервел Длагнев (№914, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира.

Турнир

Призёры

Турнирная таблица

Комментарии

Примечания 

Вольная борьба на летних Олимпийских играх 2016